Congkrang (Bejen)
 Congkrang (Muntilan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing